Mycene (Nieuwgrieks: Mykines), een Oud-Griekse stad
Mykines (Faeröer), een eiland in de Faeröer